Радсело — название населённых пунктов на Украине:

 Радсело — до 2016 года название села Веселое в Новомосковском районе Днепропетровской области.
 Радсело — до 2016 года название села Радостное в Петриковском районе Днепропетровской области.